Жуй:

 Жуй — китайская фамилия (клан).
 Жуй — днепропетровский театральный проект.